Rana paradoxa peut désigner deux espèces d'amphibiens :

 Rana paradoxa, Linnaeus, 1758, synonyme nomenclatural de Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758), la grenouille paradoxale vivant en Amérique du Sud
 Rana paradoxa Mocquard, 1890, un synonyme nomenclatural de Limnonectes kuhlii (Tschudi, 1838), qui vit à Java en Indonésie

Références

Liens externes
 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Dicroglossinae